Steiner Miklós Hubert (1872–1942) szerzetes, prépost, tanár, felsőházi tag.
Sáros Miklós született Steiner Miklós (1907–?) válogatott labdarúgó.